Bruijsten ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Bruijsten (* 1987), niederländischer Eishockeyspieler
 Mitch Bruijsten (* 1989), niederländischer Eishockeyspieler